Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2010/2011 – 68. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy 2011/2012. Po raz 5. trofeum wywalczyło Schalke Gelsenkirchen. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Pierwsza runda: 13–16 sierpnia 2010 roku
 Druga runda: 26–27 października 2010 roku
 Trzecia runda: 21–22 grudzień 2010, 19 stycznia 2011 roku
 Ćwierćfinał: 25–26 lutego 2011 roku
 Półfinał: 1–2 marca 2011 roku
 Finał: 21 maja 2011 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 13–16 sierpnia 2010 roku.

|}

Druga runda 
Mecze zostały rozegrane 26 i 27 października 2011 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze zostały rozegrane 21 i 22 grudnia 2010 roku. Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych dwa ostatnie mecze tej fazy odbyły się 19 stycznia 2011 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze zostały rozegrane 25 i 26 stycznia 2011 roku.

Półfinały 
Mecze zostały rozegrane 1 i 2 marca 2011 roku.

Finał 

 Sędzia: Wolfgang Stark (Ergolding)
 Asystenci:
 Jan-Hendrik Salver
 Mike Pickel
 Sędzia techniczny: Peter Gagelmann

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec 2010/2011 w bazie Worldfootball.net 
 Puchar Niemiec 2010/2011 w bazie Fussballdaten.de 

!
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w Niemczech
2011 w Niemczech